Кизито (; 1872, Буганда — 3 июня 1886, Намугонго, Буганда) — святой Католической Церкви, один из угандийских мучеников.

Биография 
Кизито родился около 1872 года в королевстве Буганда (территория современной Уганды). Его отец принадлежал к клану мбамба, а мать — к клану фумбе. Карл Луанга несколько раз спасал Кизито от растления королём. 25 мая 1886 года Кизито вместе с четырьмя другими катехуменами был крещён. Таинство совершал Карл Луанга. Имя, данное Кизито при крещении, осталось неизвестным. В том же году в Намугонго король (кабака) Мванга II сжёг заживо несколько десятков угандийских христиан, самым младшим из которых стал Кизито, принявший смерть «смеясь и непринуждённо болтая».

Прославление 
В 1920 году Кизито был причислен к лику блаженных папой Бенедиктом XV, а 18 октября 1964 года канонизирован папой Павлом VI.

День памяти в Католической Церкви — 3 июня.

Кизито считается святым покровителем детей и начальных школ.

См. также 
 Список святых, канонизированных папой римским Павлом VI

Примечания

Ссылки 

Kizito — Dictionary of African Christian Biography

Святые Уганды
Католические святые
Святые дети
Католические мученики
Беатифицированные Бенедиктом XV
Канонизированные Павлом VI
Канонизированные в XX веке
Христианские святые XIX века
Казнённые дети
Сожжённые заживо
Казнённые в Уганде в XIX веке
Угандийские мученики